Okręty US Navy o nazwie USS „Passaic”

 Pierwszy USS „Passaic” był jednowieżowym monitorem. Zwodowany w 1862 roku. 
 Drugi USS „Passaic” (YT-20) był dawnym USS „Pontiac” (YT-20). Holownik z okresu I wojny światowej.
 Trzeci USS „Passaic” (AN-87) był okrętem do stawiania sieci zaporowych. Zbudowany w czasie II wojny światowej.

Passaic